KDB est un sigle qui peut désigner :
 Kevin De Bruyne (1991-), un footballeur international belge ;
 Korea Development Bank, une banque d'investissement appartenant à l'état sud-coréen.

kdb peut désigner :
 .kdb, l'extension de nom des fichiers produits par les gestionnaires de mots de passe KeePass, KeePassX et KeePassXC.